Атлетска такмичења на 27. Летњим олимпијским играма у Сиднеју 2000. године одржавала су се у периоду од 22. септембра до 1. октобра На програму је укупно било 46 дисциплина, 24 у мушкој и 22 у женској конкуренцији.

У мушкој конкуренцији оборена су три олимпијска рекорда: 1.500 м, 20 км ходање и бацању копља, а
у женској конкуренцији оборено је шест олимпијских рекорда: 5.000 м, 10.000, 20 км ходање, скок мотком, бацање копља и бацање кладива.

Освајачи медаља

Мушкарци 

 Атлетичари који нису учествовали у финалној трци, а освојили су медаље.

Жене 

 Такмичари штафета који су учествовали у квалификацијама, али нису трчали финале. Освојили су медаље као и финалисти.

Биланс медаља

Биланс медаља у атлетици, мушки

Биланс медаља у атлетици, жене

Биланс медаља у атлетици, укупно

Спољашње везе 

  Званични извештај са Олимпијских игара 2000 
  резултати на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2000.
Атлетика на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2000.